Ato ilícito
 Ilegal (álbum)
Ou ainda:
 Illegal - álbum de Shakira

Desambiguação